Уильям (Вильям) Кокс:
 Кокс, Уильям (1747—1828) — английский историк и путешественник.
 Кокс, Уильям (род. 1936) — австралийский юрист и политик, 26-й губернатор Тасмании.
 Кокс, Уильям Ситгривс (1790—1874) — американский военный моряк.
 Кокс, Уильям Раффин (1832—1919) — американский военный и политик штата Северная Каролина.